Вторая хорватская футбольная лига 1998/1999 годов () — 8-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com

1999/2000
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1999 году
Спорт в Хорватии в 2000 году